Янов Стан — посёлок на межселенной территории Туруханского района Красноярского края.

Расположен в верхнем течении реки Турухан, в 170 км к западу от Туруханска и в 25 км от административной границы с Красноселькупским районом Ямало-Ненецкого автономного округа.

Бывшая железнодорожная станция на незавершённой Трансполярной магистрали Чум — Салехард — Надым — Игарка.

Население 

На 2015 год население составляет 3 человека (работники метеостанции).

Примечания

Ссылки 
 Туруханский район. Межселенная территория

Населённые пункты Туруханского района